Příjmení Vlk nosí více různých osobností:

 Alois Vlk (1856–1927) – český pedagog a školní inspektor
 Antonín Vlk (1875–???) – český politik, meziválečný senátor za živnostenskou stranu
 Blažej Vlk († 1410) – český kněz, mistr pražské univerzity a kanovník
 David Vlk – novinář, manažer a podnikatel
 František Vlk – více různých osobností
 Jan Vlk (1822–1896) – právník, notář, buditel a básník
 Jaromír Vlk (* 1949) – český atlet, specializující se na vrh koulí
 Jaroslav Vlk (* 1955) – český hokejista
 Lubomír Vlk (* 1964) – český fotbalista a reprezentant Československa
 Lubomír Vlk (lední hokejista) (* 1956) – český lední hokejista
 Miloslav Vlk (1932–2017) – emeritní pražský arcibiskup a kardinál
 Miloslav Vlk (politik) (* 1948) – český politik, po sametové revoluci poslanec ČNR za OF a ODS
 Petr Vlk (* 1964) – český profesionální hráč ledního hokeje a hokejový reprezentant
 Vladimír Vlk (fotbalista) (* 1953) – český fotbalista, záložník

 ženská varianta
 viz Vlková

Podobné příjmení 
 Vlček (příjmení)

Externí odkazy